Георгий Ковтун: Ковтун, Георгий Анатольевич (род. 1950) — украинский артист балета, балетмейстер, хореограф.
 Ковтун, Георгий Кириллович (1930—2004) — украинский государственный деятель.